Walta ist der Familienname folgender Personen:
 Akim Walta (* 1970), deutscher Graffiti-Writer, Hip-Hop-Produzent, Unternehmer, Veranstalter und Autor
 Daniel Walta (* 1977), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Walta-Informationszentrum, private Nachrichten- und Informationseinrichtung in der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien
 Valta